Název Andělská Hora má více obcí:

 Andělská Hora (okres Bruntál) – město v okrese Bruntál
 Andělská Hora (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary

… nebo částí obcí:
 Andělská Hora (Chrastava) – ves, v minulosti horní městečko, dnes část města Chrastava v okrese Liberec

a také:
 Andělská Hora (hrad) – gotický hrad v obci Andělská Hora v okrese Karlovy Vary

Související články 
 Andělka 
 Anděl (rozcestník)